Ira Hayes (Sacaton, Arizona, 1923 - Bapchule, Arizona, 1955) era un indi pima, fill d'agricultors pobres, que es va allistar a la marina durant la Segona Guerra Mundial. El 23 de febrer del 1945 fou un dels que alçà la bandera americana a Iwo Jima, fet immortalitzat en una fotografia de Joe Rosenthal. Però convertir-se en heroi, cosa que no comprenia, ja que fou un dels pocs supervivents, el convertí en una mena d'atracció de fira i el va fer caure en l'alcoholisme. Va morir ofegat en una tanca després del memorial d'Iwo Jima davant del president Dwight D. Eisenhower del 1955. La seva tràgica vida va inspirar el film The Outsider (1961), protagonitzat per Tony Curtis, i la cançó "The Ballad of Ira Hayes" de Peter LaFarge popularitzada per Johnny Cash i Bob Dylan:

Enllaços externs 

 Els qui alçaren la bandera d'Iwo Jima 

Membres del Cos de Marines dels Estats Units
Militars amerindis
Persones d'Arizona
Militars estatunidencs de la Segona Guerra Mundial
Comtat de Pinal
Morts a Arizona
Amerindis estatunidencs